Procyon steht für:

 den wissenschaftlichen Name der Gattung Waschbären
 eine alternative Schreibweise des Sterns Prokyon
 einen späteren Namen der Cunard Ambassador
 Procyon (Schiff), ein ehemaliges Dampfschiff der Greifswalder Reederei L. Wittenberg aus den Jahren 1864/65 
 Procyon, Name eines niederländischen Lotsenstationsschiffs der P-Klasse (2012)
 eine japanische Raumsonde, siehe Hayabusa 2
 Procyon Peaks, Gebirgskämme im Palmerland, Antarktika